Балотешть () — комуна в Румунії, у повіті Ілфов.
 Балотешть () — село в Румунії, у повіті Ілфов. Адміністративний центр комуни Балотешть.
 Балотешть () — село в Румунії, у повіті Бакеу. Входить до складу комуни Стенішешть.
 Балотешть () — село в Румунії, у повіті Мехедінць. Входить до складу комуни Ізвору-Бирзій.